półpauza – pauza półnutowa, znak w notacji muzycznej
 półpauza – znak typograficzny